Бархатцевые — триба цветковых растений подсемейства  семейства .

Роды

Примечания